Pitteloud ist der Familienname folgender Personen:

 Françoise Pitteloud (1951–2022), Schweizer Politikerin (SP)
 Jacques Pitteloud (* 1962), Schweizer Diplomat und Geheimdienstleiter